

События 
 13 декабря — премьера Симфонии № 2 Густава Малера в Берлине

Классическая музыка 
 Сергей Рахманинов — Симфония № 1
 Леон Боэльман — «Готическая сюита» для органа
 Иоганнес Брамс — сонаты для кларнета и фортепиано № 1 (фа-мажор) и № 2 (ми-бемоль мажор), опус 120
 Антонин Дворжак — Концерт для виолончели си-минор; струнные квартеты № 13 и № 14
 Густав Малер — Симфония № 2
 Ян Сибелиус — сюита «Лемминкяйнен»

Опера 
 Жюль Массне — «Золушка»
 Николай Римский-Корсаков — «Ночь перед Рождеством»
 Энрике Фернандес Арбос — «Центр Земли»
 Исаак Альбенис — «Генри Клиффорд»

Родились 
 7 января — Клара Хаскил (ум. ) — румынская пианистка
 27 января
  (ум. ) — американский автор песен и продюсер
 Гарри Руби (ум. ) — американский композитор и сценарист
 7 февраля —  (ум. ) — американский джазовый пианист и бэндлидер
 28 февраля — Гиомар Новаэс (ум. ) — бразильская пианистка
 4 марта —  (ум. ) — норвежский композитор, скрипач и альтист
 22 марта — Леонид Утёсов (ум. ) — советский эстрадный артист и певец
 23 марта — Дэйн Радьяр (ум. ) — французский и американский писатель, художник, композитор и философ
 31 марта —  (ум. ) — американская блюзовая певица
 1 апреля — Альберта Хантер (ум. ) — американская блюзовая певица
 3 апреля
 Марио Кастельнуово-Тедеско (ум. ) — итало-американский композитор и пианист
 Зез Конфри (ум. ) — американский пианист и композитор
 9 апреля — Мэнс Липскомб (ум. ) — американский певец и гитарист
 23 апреля — Джимми Нун (ум. ) — американский джазовый кларнетист и дирижёр
 29 апреля — Малкольм Сарджент (ум. ) — британский дирижёр, органист и педагог
 1 мая — Лео Соуэрби (ум. ) — американский композитор и органист
 2 мая — Лоренц Харт (ум. ) — американский поэт-песенник и либреттист
 6 мая — Рудольф Валентино (ум. ) — итальянский и американский танцор и актёр
 11 мая — Уильям Грант Стилл (ум. ) — американский композитор
 10 июня — Хэтти Макдэниел (ум. ) — американская певица и актриса
 16 июня —  (ум. ) — американский композитор и музыкант
 4 июля —  (ум. ) — американский поэт-песенник и театральный композитор
 5 июля —  (ум. ) — британский композитор и педагог
 10 июля — Карл Орф (ум. ) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 12 июля — Оскар Хаммерстайн II (ум. ) — американский писатель, сценарист, продюсер и поэт-песенник
 13 июля —  (ум. ) — американский фолк-исполнитель
 6 августа — Эрнесто Лекуона (ум. ) — кубинский композитор и пианист
 10 августа —  (ум. ) — американский певец, актёр и композитор
 13 августа — Берт Лар (ум. ) — американский актёр и артист эстрады
 16 августа — Лиана Хайд (ум. ) — австрийская актриса и певица
 21 августа —  (ум. ) — американский актёр водевилей и композитор
 11 сентября —  (ум. ) — американский автор песен
 16 сентября — Кароль Ратхауз (ум. ) — немецкий и американский композитор
 26 сентября — Джордж Рафт (ум. ) — американский актёр и артист эстрады
 11 октября — Яков Готовац (ум. ) — хорватский композитор и дирижёр
 12 октября —  (ум. ) — американский джазовый барабанщик
 17 октября — Дорис Хамфри (ум. ) — американская танцовщица, педагог и хореограф
 5 ноября — Вальтер Гизекинг (ум. ) — немецкий пианист и композитор
 16 ноября — Пауль Хиндемит (ум. ) — немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижёр, педагог и музыкальный теоретик
 28 ноября —  (ум. ) — испанский дирижёр, пианист и клавесинист
 29 ноября — Басби Беркли (ум. ) — американский хореограф и режиссёр
 30 ноября — Иоганн Непомук Давид (ум. ) — австрийский композитор и органист
 2 декабря — Харриет Коэн (ум. ) — британская пианистка и педагог
 16 декабря —  (ум. ) — американский композитор, поэт и автор песен

Скончались 
 10 января — Бенжамен Луи Поль Годар (45) — французский скрипач и композитор
 22 января —  (39) — британский пианист, дирижёр и композитор
 6 февраля —  (21) — австрийский композитор
 16 февраля — Фредерик Август Дальгрен (78) — шведский поэт и автор песен
 24 февраля —  (87) — немецкий дирижёр и композитор
 16 марта —  (50) — британский артист эстрады и автор песен
 18 марта —  (77) — британская певица и актриса
 28 апреля —  (69) — немецкий скрипач и композитор
 21 мая — Франц фон Зуппе (76) — австрийский композитор и дирижёр
 15 июня — Рихард Жене (72) — австрийский либреттист и композитор
 28 июня —  (69 или 73) — польский оперный певец (баритон)
 13 июля —  (59) — британский скрипач
 6 августа —  (74) — американский автор песен
 13 августа —  (60) — немецкий скрипач, композитор и дирижёр
 12 октября —  (77) — англо-ирландская поэтесса и автор гимнов
 25 октября — Чарльз Халле (76) — немецкий и британский композитор, пианист и дирижёр
 1 ноября — Александр Зажицкий (61) — польский пианист, композитор и музыкальный педагог
 16 ноября —  (87) — американский священник и журналист, автор текста песни 
 ноябрь —  (80) — итальянский оперный певец (тенор)
 без точной даты
  (77 или 78) — монегаскский композитор, автор музыки национального гимна Монако
  (90 или 91) — итальянский оперный певец (тенор) и композитор
 Анжелика Магито (85 или 86) — шведская оперная певица

См. также

Примечания

Литература